Villa Lante, a Bagnaia (frazione di Viterbo)
 Villa Lante, a Roma